

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jesty ich 2
 Świątkówka – przysiółek wsi Kasinka Mała w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Świątkówka – część wsi Zagórnik w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Andrychów

Zobacz też 
 Świątki, Świątkowice, Świątkowizna, Świątkowo